Серра-Сант-Аббондио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.

Население составляет 1115 человек (2008), плотность населения составляет 34 чел./км². Занимает площадь 33 км². Почтовый индекс — 61040. Телефонный код — 0721.

Покровителем коммуны почитается святой Авундий (Sant’Abbondio), празднование 16 сентября.

В границах коммуны находится  (), камальдулийский монастырь.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.serrasantabbondio.pu.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики